Pineville (Arkansas)
 Pineville (Carolina del Nord)
 Pineville (Kentucky)
 Pineville (Louisiana)
 Pineville (Missouri)
 Pineville (Pennsilvània)
 Pineville (Virgínia de l'Oest)